Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Bruno. L'odonyme évoque saint Bruno le Chartreux, moine-ermite fondateur au  de l'ordre des chartreux. Ainsi:

Rue Saint-Bruno, à Tournai

Rue Saint-Bruno à Lyon
 Rue Saint-Bruno à Paris

Rue Saint-Bruno à Québec

Bruno Rue